Островская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и РФ:

 Островская волость — в составе Островского района Псковской области (с 2015 года)
 Островская волость — в составе Новосокольнического района Псковской области (с 2005 года — в составе Руновской волости)
 Островская волость (Сокольский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Островская волость (Васильковский уезд) — в составе Киевской губернии
 Островская волость (Новогрудский уезд) — в составе Минской губернии
 Островская волость (Подольский уезд) — в составе Московской губернии
 Островская волость (Княгининский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Островская волость (Боровичский уезд) — в составе Новгородской губернии. Существовала в 1919—1924
 Островская волость (Кирилловский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Островская волость (Ливенский уезд) — в составе Орловской губернии
 Островская волость (Моршанский уезд) — в составе Тамбовской губернии